Nocturne:
 Ноктюрн — распространившееся с начала XIX века название пьес (обычно инструментальных, реже — вокальных) лирического, мечтательного характера.
 Nocturne — компьютерная игра.
 Nocturne — дебютный альбом группы Radigost.
 Nocturne — третье демо группы Radigost.